Никола́й Ива́нович Стра́хов:
 Страхов, Николай Иванович (1768—после 1843) — русский писатель-сатирик, этнограф.
 Страхов, Николай Иванович (1912—1976) — советский журналист, редактор, литератор.